Првенство Енглеске у рагбију 2014/15. (службени назив: 2014–15 Aviva Premiership) је било 28. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Лондон велш, а титулу су освојили Сараценси пошто су у финалу победили Бат.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Воспс, Ексетер, Сараценс, Лестер, Бат и Нортхемптон, а Глостер је ишао у квалификације.

2. У европски челинџ куп отишли су Њукасл, Лондон ајриш, Харлеквинс и Сејл.

3. У другу лигу испао је Лондон велш.

Плеј оф 

Полуфинале

Нортхемптон - Сараценс 24-29

Бат - Лестер 47-10

Финале

Бат - Сараценс 16-28

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Енди Гуд 240, Воспс
  Стивен Милер 236, Нортхемптон
  Џорџ Форд 219, Бат
  Герет Стинсон 198, Ексетер
  Шејн Герати 164, Лондон ајриш
  Дени Сиприани 163, Сејл шаркси
  Ник Еванс 162, Харлеквинс
  Грег Леидлов 159, Глостер
  Фреди Бурнс 153, Лестер
  Чарли Хоџсон 152, Сараценс

Највише есеја

  Томас Валдром 16, Ексетер
  Крис Ештон 13, Сараценс
  Крис Вајлс 13, Сараценс
  Том Арскот 12, Сејл
  Алекс Левингтон 12, Лондон ајриш
  Кристијан Вејд 12, Воспс
  Семеса Рокодогуни 10, Бат
  Том Варднел 10, Воспс
  Синоти Синоти 9, Њукасл

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Бат 13.222 гледалаца
 Ексетер 10.219 гледалаца
 Глостер 13.948 гледалаца
 Харлеквинс 20.223
 Лестер 22.421 
 Лондон ајриш 13.236
 Лондон велш 3.319
 Њукасл 6.596
 Нортхемптон 14.542
 Сејл 6.660
 Сараценс 20.902
 Воспс 14.960

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.